Bummler oder Bummelant steht für:
 eine bummelnde Person
 einen Frackstock, im Jargon der (Farb-)Studenten
 einen Drückeberger, siehe auch Prokrastination
 einen Bummelzug

Siehe auch:
 Bummel